Arani kan avse

 Arani (provins) – en provins i departementet Cochabamba i Bolivia
 Arani, Bolivia – huvudort i provinsen Arani
 Ārani – en ort i Indien